Jastram bezeichnet

als Nachname folgende Personen:
 Burton Jastram (1910–1995), US-amerikanischer Ruderer
 Cord Jastram (1634–1686), als Aufrührer hingerichteter Hamburger Kaufmann
 Dieter Jastram (* 1930), deutscher Architekt
 Inge Jastram (* 1934), deutsche Grafikerin
 Jan Jastram (* 1958), deutscher Bildhauer
 Jo Jastram (1928–2011), deutscher Bildhauer
 Michael Jastram (* 1953), deutscher Bildhauer
 Michael Jastram (Informatiker) (* 1971), deutscher Informatiker und Urheber des Eclipse Requirements Modeling Frameworks
 Sarah Margaretha Jastram, deutsche Hochschullehrerin
 Thomas Jastram (* 1959), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Jastram (1860–1936), deutscher Schriftsteller und Heimatforscher

als Doppelname:
 Birgit Schnieber-Jastram (* 1946), deutsche Politikerin (CDU)
 Margareta Hunck-Jastram (1913–1998), deutsche Politikerin (CDU)

als Wirtschaftsunternehmen
 Jastram-Werke, Hamburg, Schiffstechnik